

Geografia
 Distretto di Kudō – distretto della Sottoprefettura di Hiyama, Hokkaidō, in Giappone

Persone
 Haruka Kudō – doppiatrice e cantante giapponese
 Kōhei Kudō – calciatore giapponese
 Kōichi Kudō – allenatore di calcio e calciatore giapponese
 Masato Kudō – calciatore giapponese
 Tarō Kudō – compositore e videogame designer giapponese
 Yūki Kudō – attrice e cantante giapponese

Altro
 Kudo – arte marziale ibrida
 Shinichi Kudo, noto come Conan Edogawa – personaggio immaginario, protagonista della serie manga e anime Detective Conan